Die Prva liga SR Jugoslavije 1997/98 war die sechste Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 19. August 1997 bis 16. Mai 1998. Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Vor dem letzten Spieltag führte Aufsteiger FK Obilić mit einem Punkt vor FK Roter Stern Belgrad und beendete die Saison mit einem 1:1 beim FK Proleter Zrenjanin. Obilič erhielt dabei von Roter Stern Schützenhilfe, als diese im Fernduell beim zweiten Aufsteiger FK Železnik mit 1:2 unterlagen.

Modus 
Zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten ein Heimspiel mehr als die Teams auf den unteren sechs Plätzen.

Der Letzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997/98
1997 98